Гленн Дуглас Барнард Корник (; , , Англия — ) — английский бас-гитарист, клавишник и автор песен.

В детстве Корник переехал в Блэкпул. Играл в группе «John Evan Band» (позже «John Evan Smash»). В 1967 году переезжает с группой в Лондон. Не имея особых успехов в столице, вся группа, кроме Гленна Корника и Йена Андерсона уезжает обратно в Блэкпул. Оставшиеся музыканты с Миком Абраамсом и Клайвом Банкером создают группу «Jethro Tull».

После записи альбома Benefit продюсер Терри Эллис попросил Гленна Корника уйти из группы.

Дискография 
 Jethro Tull
 This Was (1968)
 Stand Up (1969)
 Benefit (1970)
 Living in the Past (1972 сборник)

 Wild Turkey
 Battle Hymn (1971)
 Turkey (1972)
 Don’t Dare To Forget (1974) (3 new tracks on a 4 disc sampler)
 Stealer Of Years (1996)
 Final Performance (2000)
 Live In Edinburgh (2001)
 You & Me in the Jungle (2006)

 Karthago
 Rock 'N' Roll Testament (1975) Bellaphon 288-09-036

 Paris
 Paris (1975) — Zoom Club ZCRCD56
 Big Towne, 2061'' (1976) — Zoom Club ZCRCD62

Ссылки 
 Glenn Cornick official website
 Cornick discusses his use of Gibson bass guitars

Музыканты Jethro Tull